Jasiński (forma żeńska: Jasińska; liczba mnoga: Jasińscy) – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku „Jasiński”:
 Adam Jasiński (zm. 1862) – polski duchowny katolicki, biskup
 Albin Jasiński (1880–1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Aleksander Jasiński (ujednoznacznienie)
 Aleksandra Jasińska-Kania (ur. 1932) – polska socjolog
 Andrzej Jasiński (ujednoznacznienie)
 Aniela Jasińska (1919–2006) – pisarka, dziennikarka radiowa
 Antoni Jasiński (1927–2006) – generał broni Wojska Polskiego
 Feliks Jasiński (1856–1899) – inżynier, jeden z pionierów teorii sprężystości
 Grzegorz Jasiński (ujednoznacznienie)
 Henryk Jasiński (1940–2003) – prezydent Gniezna
 Ignacy Jasiński (ujednoznacznienie)
 Jakub Jasiński (ujednoznacznienie)
 Janusz Jasiński – polski historyk
 Kazimierz Jasiński (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Jasiński (ur. 1943) – reżyser, aktor, dyrektor Teatru Stu w Krakowie
 Marceli Jasiński (zm. 1867) – kompozytor
 Marek Jasiński (ujednoznacznienie)
 Marian Jasiński (1859–?) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 Roman Jasiński (ujednoznacznienie)
 Sebastian Jasiński (ur. 1953) – ksiądz katolicki
 Stanisław Jasiński (ujednoznacznienie)
 Tomasz Jasiński (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Jasiński (1926–1939) – uczestnik II wojny światowej (odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita))
 Władysław Jasiński (ujednoznacznienie)
 Wojciech Jasiński (ujednoznacznienie)
 Wiktor Jasiński (ur. 2000) – polski żużlowiec
 Zbigniew Jasiński (1908–1984) – pisarz polski